Яросла́вия:
 Ярославия – территориальный туристический бренд Ярославской области. 
Ярославия — уникальный конгломерат 12 древнерусских городов: Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич, Ярославль и Молога – ныне затопленная, но живая в памяти ее уроженцев и их потомков и всех ярославцев. 
Каждый из этих городов обладает уникальным характером и имеет свой неповторимый образ. Более того, коренные горожане разных городов отличаются друг от друга не только поверхностными признаками.
И производные от него названия:
 «Ярославия» — телерадиокомпания, филиал ВГТРК.

Ярославия как туристический бренд 
Главный слоган туристического бренда ориентирован на внешний и внутренний рынок «Ярославия – среднерусская Гардарика» . Гардарика – цивилизация, выработавшая особый культурный код, в основе которого лежит городская культура, за многовековую свою историю заслужившая право считаться национальным достоянием

Ценности бренда 

Нацеленность на развитие, ориентация на практические результаты, бережное отношение к культурно-историческому наследию, дружелюбие и открытость, энергия, эстетика и экологичность бытия. Идеология бренда позволяет ориентировать его на работу с максимально широкой аудиторией -  государственными институтами, российскими и международными культурными сообществами, инвесторами и, конечно, туристами. Каждое из этих направлений подразумевает свои каналы продвижения, в том числе, участие в федеральных целевых программах, локальных, общероссийских и международных мероприятиях, сотрудничество с ведомствами и организациями и т.д.

Концепция и логотип 

Авторы концепции сочли количество городов Гардарики удачным для творческой интерпретации. Визуальное воплощение бренда - логотип, в виде улыбающегося гостеприимного солнца с 12 лучами. 

Лучи - это здания и элементы городской среды. Цветовая гамма логотипа выбрана по экологическому принципу - бирюзовый, темно-синий, зеленый, желтый.  Эти цвета отражают  богатства ресурсов территории - бирюзу Волги, зелень лесов и заливных лугов, прозрачную синеву многочисленных озер и рек, золото куполов, охристые оттенки меда и, конечно,  солнце, которое освещает и согревает эту древнюю русскую землю. 

Улыбка – улыбающееся солнце – это открытый, приглашающий и однозначно позитивный знак. Знак, славящий солнце, то есть жизнь. Ярославия — это страна эмоционального тепла и гостеприимства, яркая и разноцветная, многогранная и интересная. Дружелюбие характерно для жителей территории, любящих и умеющих принимать гостей.

Контакты 
Официальный турпортал Ярославской области: visityaroslavia.ru

Другое значение

Яросла́вия — торжественное название территории Ярославской области и производные от него названия:

 «Ярославия» — телерадиокомпания, филиал ВГТРК.

Примечания